

Patronyme

Houria Aïchi est une chanteuse algérienne chaouie née à Batna dans les Aurès.

Toponyme

La préfecture d'Aichi est une préfecture du Japon située dans la région de Chūbu.
Le district d'Aichi est un district du Japon située dans la préfecture du même nom.

Entreprise

Aichi Bank est une banque japonaise.
Aichi Television Broadcasting est une chaîne de télévision japonaise du réseau TXN.
 Aichi Kokuki KK (Société des Avions Aichi) est un constructeur aéronautique japonais disparu, dont la production la plus connue est l'Aichi D3A.